Eddie Gray (footballeur australien) (1915–2009), footballeur australien
 Eddie Gray (football, 1934), ancien footballeur professionnel écossais
 Eddie Gray (football, 1948), footballeur écossais
 Eddie Gray (pilote) (1920–1969), pilote
 Edward Gray (tennis), joueur de tennis
 Ed Gray (né 1975), joueur américain de basketball
 Ted Gray (1924–2011), joueur de baseball
 Eddie Gray (musicien), membre de Tommy James and the Shondells
 'Monsewer' Eddie Gray (1898–1969), British music hall entertainer
 Edward Leslie Gray (1895–1992), politicien et membre de l'Assemblée législative de l'Alberta, Canada
 Edward W. Gray (1870–1942), Représentant du New Jersey
 Edward Whitaker Gray (1748–1806), botaniste anglais et secrétaire à la Royal Society
 Edward "Doc" Gray, a character in Adventures of Gallant Bess

Voir aussi